Advanta Championships — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 U.S. Pro Indoor — мужской турнир в Филадельфии, проводимый между 1968 и 1998 годами.
 WTA Advanta Championships — женский турнир в Филадельфии, проводимый между 1970 и 2005 годами.